Соревнования по гандболу на XXV летних Олимпийских играх проходили среди 8 женских команд в период с 30 июля по 8 августа и среди 12 мужских команд с 27 июля по 8 августа 1992 года.

Медалисты

Страны

Результаты

Женщины

Группа «A»

Группа «B» 

            
за 7 место 
Испания — Нигерия 26:17

за 5 место 
Австрия — США 26:17

1/2 финала

Финал

Мужчины

Группа «А»

Группа «B» 

за 11 место 
Египет — Бразилия 27:24

за 9 место 
Чехословакия — Германия 20:19

за 7 место 
Венгрия — Румыния 23:19

за 5 место 
Испания — Ю. Корея 36:21

1/2 финала 
 Швеция — Франция — 25:22
 Объединённая команда — Исландия — 23:19

Матч за третье место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Гандбол на Олимпийских играх 1992 года 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
1992 год в гандболе
Гандбол в Испании